Out of the Depths – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
 Out of the Depths – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Out of the Depths – film del 1914 diretto da Rupert Julian
 Out of the Depths – film del 1914 diretto da Wilbert Melville
 Out of the Depths – film del 1921 diretto da Frank Reicher e Otis Thayer
 Out of the Depths – film del 1945 diretto da D. Ross Lederman